Cuerpo de Infantería de Marina; nombre de las fuerzas de diferentes países, especializadas en asaltos anfibios, especialmente de las creadas al alero de la doctrina del:

 Cuerpo de Infantería de Marina (Chile),
 Cuerpo de Infantería de Marina (Corea del Sur),
 Cuerpo de Infantería de Marina (Filipinas),
 Cuerpo de Infantería de Marina (España),